Меса де лос Танкес има више значења:

 Меса де лос Танкес (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Меса де лос Танкес (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику